Констанцский университет — самый южный немецкий университет в городе Констанце на Боденском озере. Основан в 1966 году как университет нового типа (нем. Reformuniversität), что предполагает отсутствие классического внутреннего подразделения на институты с собственной инфраструктурой, а также принципиальную интердисциплинарную направленность обучения и научной деятельности. С 2007 г. с рамках программы поддержки передовых научных исследований (нем. Exzellenzinitiative) университет города Констанц считается одним из 9 элитных университетов в Германии.

Географическое положение 
Университетский кампус расположен в констанцском районе Эгг, на поросшем лесом холме Гисберг (нем. Gießberg), к северу от центра города и имеет собственный выход к Боденскому озеру. Сообщение осуществляется по Universitätsstrasse (из центра города), либо по Mainaustrasse (до бывшей деревни Эгг и далее по пешеходному мосту).

История 
Университет в Констанце уже существовал в 1686—1698 и 1713—1715 годах как отделение Фрайбургского университета. Собственный университет Констанц получил в 1966 г., одновременно с Ульмом. На первых порах, пока не были готовы основные помещения на территории кампуса, учебный процесс и администрация размещались в различных зданиях в городе. Кампус был в основном построен к 1972 г., и имеет общую площадь более 90 000 m². Логотип университета разработан известным дизайнером Отлом Айхером (Otl Aicher) в 1980 г.

Структурная организация 
На сегодняшний день Констанцский университет имеет 13 факультетов/отделений, сгруппированных в 3 секции:

Математическая и естественно-научная секция
 биология
 химия
 информатика и информационные технологии
 математика и статистика
 физика
 психология

Гуманитарная секция
 история и социология + спорт
 литературоведение + медиаведение и искусствоведение
 философия
 языкознание

Секция политики, права и экономики
 юриспруденция
 политология и государственное управление
 экономика

К центральным подразделениям относятся:
 университетская библиотека (более 2 млн книг), открытая круглосуточно.
 International Office, структура, курирующая иностранных студентов и сотрудников университета
 Career Service, служба помощи трудоустройства
 переводческий институт, отвечающий за изучение иностранных языков
 вычислительный центр, обеспечивающий и поддерживающий цифровую инфраструктуру
 университетская менза

Место в международных рейтингах 
В последнем рейтинге THES (Times Higher Education) Констанцский университет занял 186 место; в Шанхайском рейтинге он уже много лет находится в третьей сотне лучших университетов мира; согласно же рейтингу THES «The 100 under 50», учитывающем высшие школы, основанные после 1962 г., Констанцский университет занял в 2012 г. 14 место. В 2013 году Констанцский университет занял в этом рейтинге 20 место, став вторым лучшим федеральным университетом, после Ульмского университета. В 2016 году университет занял седьмое место в международном списке и первое в федеральном, обогнав Ульмский университет и Технологический институт Карлсруэ.

См. также

Литература 
 R. Dahrendorf, Gründungsideen und Entwicklungserforge der Universität. Zum 40. Jahrestag der Universität Konstanz. Konstanz, UVK Universitätsverlag Konstanz, 2007. ISBN 978-3-87940-808-5.
 K. Oettinger, H.Weidhase, Eine feste Burg der Wissenschaft: Neue Universität in der alten Stadt — Konstanz am Bodensee. Konstanz, Stadler Verlag 1986. ISBN 3-7977-0132-2.

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1966 году в Германии
Констанц
Констанц
Констанц
Организации Констанца